

Cinema 
 Poeti dall'inferno (Total Eclipse) – film del 1995

Musica 
 Total Eclipse – album di Bobby Hutcherson del 1969
 Total Eclipse – album dei Black Moon del 2003

Teatro 
 Total Eclipse – opera teatrale del 1968

Videogiochi 
Total Eclipse – videogioco del 1988 per vari computer
 Total Eclipse – videogioco del 1994 per 3DO e PlayStation